LIFG steht als Abkürzung für:

 Landesinformationsfreiheitsgesetz, Ausprägung des deutschen Informationsfreiheitsgesetzes auf Ebene der Bundesländer, siehe Informationsfreiheitsgesetz #Landesbestimmungen
 Libyan Islamic Fighting Group, libysche islamistische Terrorgruppe, siehe Libysche Islamische Kampfgruppe

Abkürzung